Gwilt ist der Familienname folgender Personen:

 David Gwilt (* 1932), schottischer Komponist, Pianist, Violinist und Dirigent
 Oliver Gwilt (* 1993), walisischer Badmintonspieler
 Richard Gwilt (* 1958), britischer Violinist der historischen Aufführungspraxis, Musikverleger und Komponist

Siehe auch:
 Jackson-Gwilt-Medaille, Astronomiepreis der Royal Astronomical Society
 Quilt